Понти́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Ле-Лозе-Юбей. Округ коммуны — Барселоннет.

Код INSEE коммуны — 04154.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 70 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 42 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 33 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 33 активных работали 32 человека (18 мужчин и 14 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 9 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Жером (XIX век)
 Часовня Сен-Пьер
 Старинный замок, частично восстановлен

Известные уроженцы и жители 
 Луи де Понти (1583—1670) — маршал Франции, писатель.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки